Букатин — русская фамилия.

Известные носители 
 Букатин, Иван Семёнович (1870—?) — русский военный деятель.
 Букатин, Михаил Леонидович (род. 1963) — советский спортсмен.

См. также 
 Букатино
 Букатинка
 Букотина